Akrap ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Akrap (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Doris Akrap (* 1974), deutsch-kroatische Journalistin